Barrelhouse steht für:
 Ein Juke Joint, eine einfache Kneipe für Afroamerikaner im Südosten der USA. Der Begriff „Barrelhouse“ kommt von den Fässern, in denen der ausgeschenkte Alkohol gelagert wurde.
 Einen Musikstil, siehe Barrelhouse Piano.
 Barrelhouse Records, ein Plattenlabel.
 Den „London Blues and Barrelhouse Club“, einen Bluesclub in London, gegründet von Alexis Korner und Cyril Davis.
 Den Barrelhouse Club, einen Nachtclub in Los Angeles, der 1948 von Johnny Otis und anderen eröffnet wurde.